Heizen steht:

 in Physik und Prozesstechnik allgemein für die Zufuhr thermischer Energie in Form von Wärme
 in der Wirtschaft und Bautechnik für die Temperierung von Gebäuden und Anlagen, siehe Gebäudeheizung
 in der Umgangssprache für (mit einem Kraftfahrzeug) sehr schnell fahren.